John Brownlee ist der Name folgender Personen:

* John Brownlee (Missionar) (1791–1871), schottisch-US-amerikanischer Linguist, Botaniker und Missionar 
 John Brownlee (Sänger) (John Donald Mackenzie Brownlee; 1900/1901–1969), australischer Opernsänger (Bariton) 
 John Brownlee (Basketballspieler), US-amerikanischer Basketballspieler 
 John Edward Brownlee (1884–1961), kanadischer Politiker